Niedersteinebach steht für:

 Niedersteinebach, Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Niedersteinebach (Lahrbach), linker Zufluss des Lahrbachs (zur Wied bei Oberlahr) in Niedersteinebach

Siehe auch:
 Obersteinebach
 Steinebach
 Niedersteinbach